Steins kan betekenen:
een Letse astronoom, zie Kārlis Šteins
een planetoïde, zie Šteins (planetoïde)
het bijvoeglijk naamwoord van de gemeente Stein in Nederlands Limburg

Personen
Luc Steins, een Nederlandse handballer
Ivo Steins, een Nederlandse handballer
Wim Steins, een Nederlandse kunstenaar